Солошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Солошино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Солошино — село в Кобелякском районе Полтавской области.